Minnesota United FC is een Amerikaanse voetbalclub uit Minneapolis. De club debuteerde in 2017 in de Major League Soccer (MLS).

Op 25 maart 2015 werd Minnesota United FC aangekondigd als toekomstige uitbreiding van de MLS. Het in de NASL spelende Minnesota Stars FC was in voorbereiding hierop in 2013 overgenomen en omgedoopt in Minnesota United FC. De club zou in 2017 of 2018 instromen maar was afhankelijk van Los Angeles FC, een andere uitbreiding die eerder aan de beurt was. Omdat Los Angeles FC niet klaar was om in 2017 in te stromen, werd Minnesota United FC aangewezen om deze plaats in te nemen. De NASL-club werd eind 2016 ontbonden en de nieuwe organisatie gaat in het TCF Bank Stadium spelen dat plaats biedt aan ruim 50.000 toeschouwers. Adrian Heath werd aangesteld als eerste coach.

Externe link
Officiële website

Amerikaanse voetbalclub
Sport in Minneapolis